Tillington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Tillington, localité du Herefordshire
Tillington, ancien district du Staffordshire
Tillington, village du Sussex de l'Ouest

Homonymie de toponyme